Таня Ван Граан (; род. , Мбомбела) — южноафриканская актриса и фотомодель.

Биография 
Таня Ван Граан родилась 13 декабря 1983 года в городе Мбомбела, ЮАР. Окончила университет «AFDA» в Йоханнесбурге и «Tshwane University of Technology». 

Дебютировала в кино в 2004 году. В 2007 году сыграла главную роль в мюзикле «Debbie does Dallas» в «Tesson Theatre». В 2007 году признана журналом «FHM — ЮАР» самой сексуальной женщиной мира. В 2008 году была участницей 4 сезона южноафриканского танцевального шоу «Танцы со звездами». Снималась в рекламе Citroen, KFC, Samsung, Palmolive, Bonaqua и других. Также Таня является представителем косметики «Environ». В 2013 году Таня снялась в фильме «Зулу» вместе с Орландо Блумом и Форестом Уитакером.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Конфликт Тани с журналом Heat